Bouillancourt peut désigner trois lieux du département de la Somme : 
 une ancienne commune intégrée maintenant à Moyenneville 
 et deux communes encore existantes :
 Bouillancourt-en-Séry 
 et Bouillancourt-la-Bataille.